STFG steht als Abkürzung für:
 Schweizer Trickfilmgruppe, Regionalgruppe der Association internationale du film d’animation in der Schweiz
 STFG Filamente, deutscher Hersteller von Chemierfasern, siehe Kuibyschewasot#Deutschland

StFG steht als Abkürzung für:
 Stammzellenforschungsgesetz (Schweiz)

Abkürzung